Инженерный танк (сапёрный танк) — специальный танк, многофункциональная инженерная бронированная машина на базе танкового шасси. 

В СССР и России назывались и называются инженерными машинами разграждения.

Предназначение и общая характеристика 
Сапёрный танк предназначен для решения широкого спектра инженерных задач в зоне огневого воздействия противника. Таковыми могут быть, например, выполнение грузоподъёмных и земляных работ, прокладывание колонных путей, разрушение фортификационных сооружений противника, преодоление и устройство инженерных заграждений разного рода и тому подобное.

Как правило представляют собой серийные танки прошедшие соответствующую модернизацию. Оснащены различным инженерным оборудованием которое может включать: бульдозерный нож с гидравлическим приводом, крановой стрелой, тяговой лебёдкой и может оснащаться катковым минным тралом для преодоления минных полей.

Галерея

См. также 
 Игрушки Хобарта
 Боевая машина

Примечания 

Танки